Het ATP-toernooi van Boekarest 2009 (met de officiële naam BCR Open Romania 2009) vond plaats van 21 tot en met 27 september 2009. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Juan Mónaco
| RD1-score1-1=62
| RD1-score1-2=66
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Albert Montañés
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=7
}}

Bovenste helft

Onderste helft

 Dubbelspel 

 Geplaatste speelsters 

 Prijzengeld en ATP-punten 

 Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ł Kubot  O Marach
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= A Cruciat   P-A Luncanu
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=62
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M González   I Zelenay
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= D Köllerer   J Levinský
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= J Brunström   J-J Rojer
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Arnold Ker   J Mónaco
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=[4]
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ó Hernández   A Montañés
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= M Copil   H Tecău
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= R Ramírez Hidalgo   S Ventura
| RD1-score09-1=61
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Pavel   G Trifu
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Friedl   D Vemić
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=68
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= P Cuevas   M Granollers
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Kohlmann   A Peya
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=ALT
| RD1-team14=

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest